Transformers: Zone (トランスフォーマー ゾーン Toransufōmā: Zōn) è un OAV giapponese diretto da Hiromichi Matano, pubblicato direttamente su VHS il 21 luglio 1990 e 21 aprile 2004 su DVD.

È stato rilasciato anche un doppiaggio inglese non ufficiale da TFCog.com nel marzo 2004.

In Italia è inedito.

Trama

Personaggi 
Dai Atlas
Sonic Bomber
Kain
Akira
Emusa
Victory Saber
Moonradar
Detour
Rabbitcrater
Whisper
Hori
Sunrunner
Roadhugger
Micro Transformer 1
Micro Transformer 2
Violenjiger 
Trypticon
King Poseidon
Menasor
Starcloud
Predaking
Black Zarak
Abominus
Devastator
Gunlift

Sviluppo 
Transformers: Zone originariamente doveva essere una serie tv completa, ma divenne un Oav a causa delle vendite impreviste del giocattolo, così fu cancellato dopo questo unico episodio, ed è anche considerato l'ultimo episodio dei Transformers (G1).

Adattamenti 
Su TV Magazine (in seguito noto come Telemaga) fu pubblicato nell'aprile del 1990 una rivisitazione dell'Oav di Transformers: Zone in formato manga nel suo numero, fu usato per realizzare altri due manga Battlestars: Return of Convoy del 1991 e Operation: Combination del 1992.

Sigle 
 Sigla di apertura:
"Transformers Z Theme" (トランスフォーマーＺのテーマ Toransufōmā Zone no Tēma)

 Sigla di chiusura: 
"To You of the Future" (未来の君へ Ashita no Kimi e)

Collegamenti esterni 
 

Serie televisive dei Transformers